Псі (літера)
 Фунт на квадратний дюйм
 Psi (комп'ютерна програма)